Hess je priimek več znanih oseb:
 Moses Hess, nemški filozof (1812-1857)
 Rudolf Hess, nemški nacistični politik (1894-1987)
 Walter Rudolf Hess, švicarski fiziolog (1881-1973)
 Victor Franz Hess, avstrijsko-ameriški fizik (1883–1964)

Hess se lahko nanaša tudi na:
 Hessov zakon, eden od osnovnih zakonov termodinamike